Museo del Fútbol puede hacer referencia a:

 Museo del Fútbol, localizado en el Estadio Maracanã, en Río de Janeiro, Brasil.
 Museo del Fútbol, localizado en el Estadio Pacaembu, en São Paulo, Brasil.
 Museo Paulo Machado de Carvalho, informalmente llamado Museo del Fútbol, en São Paulo, Brasil.
 Museo del Fútbol Sudamericano, localizado en la ciudad de Asunción, Paraguay.
 Museo del fútbol uruguayo, localizado en el Estadio Centenario, en Montevideo, Uruguay.